Daniel Rosero – calciatore colombiano
 Evelio Rosero – scrittore e giornalista colombiano
 Julio César Rosero – ex calciatore ecuadoriano
 Vilson Rosero – ex calciatore ecuadoriano